Hålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålsjön (Asige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (17,4 ha)
Hålsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (11,2 ha)
Nordre Hålsjö, Nordre sjö i Kungsbacka kommun,  (5 ha)
Söndre Hålsjö, Söndre sjö i Kungsbacka kommun,  (5 ha)
Hålsjön (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Hålsjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (24,3 ha)
Hålsjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (4,98 ha)
Hålsjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Hålanda socken i Ale kommun,  (51,7 ha)
Hålsjön (Mossebo socken, Västergötland, 636603-135747), sjö i Tranemo kommun,  (3,94 ha)
Hålsjön (Mossebo socken, Västergötland, 636974-135658), sjö i Tranemo kommun, 
Hålsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Hålsjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Hålsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lilla Hålsjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (83,1 ha)
Lilla Hålsjön (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun och Partille kommun,  (7,41 ha)
Stora Hålsjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Marks kommun,  (3,86 km²)
Stora Hålsjön (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (15,2 ha)
Hålsjö, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (28 ha)
Hålsjön, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun,  (25,2 ha)
Hålsjön (Ornö socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun,  (12 ha)
Hålsjön (Västerhaninge socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun,  (2 ha)
Hålsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (4,6 ha)
Hålsjön, Uppland, sjö i Enköpings kommun och Uppsala kommun,  (20,6 ha)
Lilla Hålsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (18,4 ha)
Stora Hålsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (19 ha)
Hålsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (19,4 ha)
Hålsjön (Aspeboda socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (64,8 ha)
Hålsjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Hålsjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (9,14 ha)
Hålsjön (Nianfors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (43,6 ha)
Hålsjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (6,23 ha)

Se även
Hållsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn